Symba steht für:

 Symba (Band), US-amerikanische Soulband 
 Symba (Rapper) (* 1999), deutscher Rapper und Schauspieler

Siehe auch:
 Simba